Bambach heißen:

 Bambach (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Bambach (Gemeinde Allerheiligen), Ortsteil von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Carmen Bambach (* 1959), US-amerikanische Kunsthistorikerin
 Richard Bambach (* 1934), US-amerikanischer Paläontologe